Sarmatsko more, u paleografiji drevno more koje je postojalo prije 14 – 10 milijuna godina na području od Panonskoga mora do Aralskoga jezera s otocima Krim i Kavkaz.
 Sarmatsko more (grčki: Σαρματικὸς ὠκεανός, latinski: Sarmaticum mare), antičko ime za Baltičko more, a ponekad i Crno more.

Izvori